Achaz von Alvensleben ist der Name folgender Personen:

 Achaz Heinrich von Alvensleben (1716–1777), preußischer Generalmajor

Siehe auch
 Gebhard Johann Achaz von Alvensleben (1764–1840), deutscher Gutsherr